Lazarevski (en macédonien : Лазаревски) est un nom de famille macédonien notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1982), footballeur macédonien ;
 Goran Lazarevski (né en 1974), footballeur macédonien ;
  (né en 1997), joueur de handball macédonien ;
  (né en 1986), footballeur serbo-macédonien ;
  (né en 1978), footballeur macédonien ;
 Vlade Lazarevski (né en 1983), footballeur macédonien.

Notes et références